Torrejón de Velasco är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Torrejón de Velasco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torrejón de Velasco är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Torrejón de Velasco. Runt Torrejón de Velasco är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Parla,  km norr om Torrejón de Velasco. Trakten runt Torrejón de Velasco består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid